Sklabina ist:

 Gemeinde im Banskobystrický kraj, Slowakei, siehe Sklabiná
 Gemeinde im Žilinský kraj, Slowakei, siehe Sklabiňa